Blanca del Prado puede referirse a:

 Blanca del Prado, actriz argentina
 Blanca del Prado, poetisa peruana